Лесновский монастырь () — православный монастырь в Северной Македонии, расположенный между городами Пробиштип, Кратово и селом Злетово. Наиболее почитаемый в монастыре святой — Гавриил Лесновский. Находится в юрисдикции Брегалницкой митрополии Македонской православной церкви.

История монастыря 

Согласно одному из источников (Краткому житию св. Гавриила Лесновского 1330 года), Лесновский монастырь основан в XI веке монахом-отшельником Гавриилом Лесновским. Согласно другому житию этого святого, составленному на рубеже XV-XVI веков, монастырь уже существовал к тому времени, когда в нём появился св. Гавриил.

В 1330 году в монастыре было составлено краткое житие святого: оно помещено автором — книжником Станиславом — в состав написанного им Пролога. Здесь составлены и многие другие памятники средневековой болгарской литературы — Минеи (1342), Паранейсот (1353) и т. д.

В 1340-е годы монастырь пользовался особым покровительством монарших особ — сербского князя Йована Оливера и его сюзерена сербского короля Стефана Душана. Оливер выстроил в Лесновском монастыре высокий и просторный храм Архангела Михаила (1341). В храме сохранились средневековые фрески, датируемые XIV веком. Наиболее известны лики св. Гавриила Лесновского и двойные портреты — Стефан Душан с супругой Еленой и Йован Оливер с супругой Оливериной.

Перестройки монастырских строений были осуществлены в 1558 году при игумене Неофите и в 1581 при игумене Спиридоне.

В XVII веке обитель опустела; возрождение обители началось только в XIX веке. Здесь формируется прекрасная библиотека, так что обитель стала одним из важнейших славянских культурных центров. Между 1811 и 1814 годами был исполнен иконостас Храма Михаила Архангела.

Примечания

Ссылки 
 Преподобный Гавриил Лесновский
 Monastery of Lesnovo
 Св. Гаврил Лесновски
 Лесновскиот манастир
 Житије Преподобног оца нашег Гаврила Лесновског (поздняя редакция)

Литература 
 
 Димитров Б. Християнството в българските земи. Български манастири. — София, 2001.

Л
Л
Осогово